Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti odbywa się od początku tego cyklu (tzn. od 1980 roku). Konkursy w tym czasie nie odbyły się tylko w sezonach - 1988/89 i 2007/08. W latach 1980-1993 zawsze organizowano 1 konkurs indywidualny na skoczni normalnej i 1 na dużej albo 2 indywidualne konkursy na skoczni normalnej. Z kolei w sezonach od 1993/94 do teraz rozgrywano zawody na poniższe sposoby: 
 1 konkurs drużynowy i 1 indywidualny na dużej skoczni (sezony 96/97, 01/02, od 03/04 do 07/08, od 09/10 do 10/11 i 12/13),
 1 konkurs indywidualny na normalnej skoczni oraz 1 konkurs drużynowy i 1 indywidualny na dużej skoczni (sezony od 93/94 do 95/96 i 99/00),
 2 konkursy indywidualne na dużej skoczni (sezony 97/98 i 02/03),
 1 konkurs indywidualny na normalnej skoczni (sezon 98/99),
 1 konkurs drużynowy na dużej skoczni oraz 1 konkurs drużynowy na normalnej skoczni (sezon 00/01),
 1 konkurs drużynowy na dużej skoczni oraz 1 konkurs indywidualny na normalnej skoczni (sezon 08/09),
 1 konkurs drużynowy i 1 konkurs indywidualny na normalnej skoczni (sezon 11/12),
 2 konkursy indywidualne i 1 konkurs drużynowy na dużej skoczni (sezon 13/14).

Zawody skoków narciarskich są organizowane w Lahti od 1923 w ramach Igrzysk Narciarskich w Lahti, które były zawodami FIS (FIS Race) do momentu powstania cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ponadto od 1997 do 2010 konkursy skoków narciarskich rozgrywane podczas tych igrzysk były zaliczane do klasyfikacji Turnieju Nordyckiego.

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Lahti

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych 
Uwzględnieni zawodnicy, którzy zdobyli minimum 2 miejsca na podium (stan na 27 lutego 2022)

Najwięcej razy na podium według państw 
Stan na 27 lutego 2022

Uwagi

Przypisy 

!